James Allan (football)
 James Allan (rugby à XV)